Samme (plaats), een plaats in Virginal-Samme, deelgemeente van de Belgische gemeente Itter
 Samme (rivier), een riviertje in de Belgische provincie Henegouwen
 Samme: is ook een jongensnaam afkomstig uit Noorwegen